|}

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Bonn

Einzelnachweise und Anmerkungen 

 Bonnzentrum
Bonn-Zentrum
Bonn, BonnZentrum